Ascoyunnania är ett släkte av svampar. Ascoyunnania ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascoyunnania